Lu Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lu Shui (vattendrag i Kina, Jiangxi, lat 27,08, long 115,00), 
 Jiangshan Gang, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar